Флаг Вертя́чинского сельского поселения является официальным символом Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, символизирующим его достоинство, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления.

Флаг утверждён 18 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4331.

Описание 
«Флаг Вертячинского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Вертячинского сельского поселения в синем, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле накрест положены золотые бунчук и сабля, поверх которых червлёный шар, окаймлённый золотом и обременённый золотой подковой шипами вверх, вокруг которой две серебряные рыбы — щуки образуют кольцо, хватая друг друга за хвост, правая головой вверх, левая головой вниз. В главе золотое укрепление с пятью бастионами, заполненная червленью, и внутри него — ключ и обращённый вниз меч того же металла».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением подков
Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением ключа